Vilademuls kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilademuls (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilademuls (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar